Rundlauf steht für

 eine Spielvariante beim Tischtennis
 ein Karussell auf Spielplätzen
 eine spezifische Lagetoleranz von Bauteilen
 im Speditionswesen ein Transport auf Rundkurs mit Rohmaterial auf dem Hin- und Fertigprodukt auf dem Rückweg